Der Kanton Haute Lande Armagnac ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Mont-de-Marsan, im Département Landes und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Labrit.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 47 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Haute Lande Armagnac